Anslinger ist der Familienname folgender Personen:

 Harry J. Anslinger (1892–1975), amerikanischer Diplomat und Vorsitzender des Federal Bureau of Narcotics
 Tobias Anslinger, österreichischer Wirtschaftsjournalist
 Winfried Anslinger (* 1951), deutscher Theologe, Politiker und Autor